Diese Liste gibt einen Überblick über alle Vereine, die zwischen 1953 und 1990 in der DDR Meister im Männer-Basketball wurden.

Quelle 

 Meisterliste auf sport-komplett.de

Basketball (DDR)
DDR, Herren